Насє́дкін () — російське прізвище.

 Насєдкін Анатолій Леонідович (1924—1994) — український художник
 Насєдкін Віктор Григорович (1905 — 1950) — начальник ГУЛАГ НКВС (1941—1947)
 Насєдкін Пилип Іванович (14 (27) серпня 1909, село Знам'янка Воронезької губернії.
 Насєдкін Олексій Олексійович (18 лютого 1897, місто Москва, тепер Російська Федерація — розстріляний 26 січня 1940, Москва) — радянський діяч.

Російські прізвища